Фунаґата (Ямаґата)
 Гора Фунаґата